

Села:
 Роговичі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Роговичі — Хмельницька область, Полонський район

Роговичі — село, Мінська область, Полонський район